Dinosaurs (englisch für den Plural von „Dinosaurier“) ist:
 der Name einer US-amerikanischen Rockband, siehe The Dinosaurs
 der Originaltitel der US-amerikanischen Fernsehserie Die Dinos

Siehe auch:
 Dinosaurier (Begriffsklärung)